Laserpitium aciphylla är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl von Linné d.y.. Laserpitium aciphylla ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
aciphylla